Claude Schaeffer Beck - médico estadunidense.
Francis Schaeffer - teólogo cristão evangélico americano, filósofo e pastor presbiteriano.
Frank Schaeffer - pintor, desenhista, gravador, ilustrador e professor brasileiro.
Jonathan Schaeffer - pesquisador canadense e professor na Universidade de Alberta em Inteligência Artificial.
Pierre Schaeffer - compositor francês, conhecido por ter inventado a música concreta.
Raul Schaeffer - advogado e político brasileiro.

Ver também 

 Schäfer

Desambiguações de sobrenomes